Keep on Your Mean Side () — дебютный альбом инди-рок группы The Kills. Первоначально вышедший 10 марта 2003 года на Domino Records, позже альбом был переиздан 4 мая 2009 года с пятью дополнительными бонус-треками.

Об альбоме 
Весь альбом был записан за две недели в лондонской студии Toe Rag на 8-дорожечном оборудовании кроме «Gypsy Death & You» конкретно эта композиция писалась на двух трековом канале. В той же студии записывали White Stripes свой Elephant. Основными музыкальными продюсерами стали непосредственно Джейми Хинс и Элисон Моссхарт. В записи пластинки принимал участие звукорежиссёр Лиам Ватсон работающий в студии где записывался альбом. Первоначально релиз издавался лейблом Domino, но дистрибьютором в США и Великобритании занимался Rough Trade Records. В Австралии и Новой Зеландии релиз издавал лейбл Liberation Music, а в Японии лейблы King Records и Red Meat Heart.

Песня «Wait» была представлена в фильме «Дитя человеческое», а песня «Monkey 23» была показана в фильме «Моё сердце биться перестало» и в документальном фильме первой части Адама Кёртиса All Watched Over by Machines of Loving Grace (2011); в то время как песни «Cat Claw» и «Wait» были показаны в серии «Сомнение» третьего сезона «Мыслить как преступник». Песня «Fried My Little Brains» была саундтреком к сериалу «Шерлок» в эпизоде «Знак трёх» и к компьютерной игре Gran Turismo 6.

Восприятие 

Обзоры Keep on Your Mean Side, были обширными, но в основном положительными за несколькими исключениями. На Metacritic релиз имеет нормируемый рейтинг 70 из 100 на основе 18 профессиональных рецензий. Журнал Rolling Stone в своей рецензии заявлял что музыка была «мрачным, обалденным гаражным роком», а альбом – «диском постмодернистского блюза». Сайт AllMusic описал его как «насмешливый, сексуальный блюз-панк» и является «относительно свежим и самобытным».

Список композиций 

В переиздании была допущена ошибка названия песен «Hand» и «Gypsy Death & You» были перепутаны местами.

Участники записи 
 Джейми "Hotel" Хинс — продюсер, вокал, гитара, диктофон, орган, гармоника, электрический альт, драм-машина.
 Элисон "VV" Моссхарт — продюсер, вокал, гитара, диктофон.

Чарты

Ссылки 
 
 Keep on Your Mean Side на сайте Яндекс.Музыка

Примечания 

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы 2003 года
Альбомы The Kills
Альбомы Domino Records
Альбомы King Records (Япония)
Альбомы на английском языке